Ел Паломино има више значења:

 Ел Паломино (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Паломино (Ахумада), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Паломино (Камарго), насеље у савезној држави Чивава у Мексику